Cornez ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Cornez (1957–2022), chilenischer Fußballtorhüter
 Émile Cornez (1900–1967), belgischer Gouverneur